Hawryljuk (ukrainisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Oleksandr Hawryljuk (* 1984), ukrainisch-australischer Pianist, siehe Oleksandr Gavrylyuk
 Pawlo Hawryljuk (* 1972), ukrainischer Theologe, siehe Paul L. Gavrilyuk